Александр Рытов:
 Рытов, Александр Геннадиевич (1934—1974) — русский советский поэт.
 Рытов, Александр Григорьевич (род. 1964) — русский поэт, переводчик с греческого и английского языков.
 Рытов, Александр Иванович (1920—1944) — лётчик Великой Отечественной войны; Герой Советского Союза.
 Рытов, Александр Порфирьевич (1928 — ?) — Герой Социалистического Труда.